Мулю́ков — фамилия у татар и башкир.

Известные носители 
 Мулюков, Бату Гатауллович (1928—1999) — композитор, педагог.
 Мулюков, Муса Гайсович (1937—2022) — журналист, главный редактор газеты «Кызыл тан».
 Мулюков, Радик Рафикович (род. 1951) — физик, член-корреспондент РАН. 
 Мулюков, Рустем Миннирауфович (род. 1971) — артист балета Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова Республики Башкортостан. 
 Мулюков, Сулейман Мифтахович (1920—1941) — татарский советский писатель, поэт.
 Мулюков, Эдуард Инсафович (1937—2015) — геотехник, доктор технических наук

См. также 
 Сейфуль-Мулюк